Кифт:
 Кифт, Виллем (1597—1647) — голландский торговец, генерал-губернатор Новых Нидерландов с 1638 по 1647 год.
 Кифт, Вим (род. 1962) — нидерландский футболист, нападающий.
 Кифт, Ко (род. 1998) — игрок в американский футбол.